|-
|(19751)||2000 CG63|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,243|| align=right|3,51|| align=right|4,272||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19752)||2000 CH67|| align=right|11,4|| align=right|3,999|| align=right|0,152|| align=right|23,87|| align=right|7,995||MBA||6. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19753)||2000 CL94|| align=right|14,6|| align=right|2,249|| align=right|0,206|| align=right|3,92|| align=right|3,371||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19754 Paclements||2000 CG95|| align=right|14,7|| align=right|2,243|| align=right|0,173|| align=right|6,43|| align=right|3,360||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19755)||2000 EH34|| align=right|12,3|| align=right|2,670|| align=right|0,187|| align=right|15,49|| align=right|4,362||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19756)||2000 EW50|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,182|| align=right|6,19|| align=right|4,025||MBA||9. marec 2000||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(19757)||2000 GK1|| align=right|13,8|| align=right|2,572|| align=right|0,201|| align=right|14,98|| align=right|4,123||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19758 Janelcoulson||2000 GH100|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,126|| align=right|3,47|| align=right|3,613||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19759)||2000 GU146|| align=right|13,3|| align=right|2,653|| align=right|0,162|| align=right|13,27|| align=right|4,321||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(19760)||2000 GK160|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,049|| align=right|17,47|| align=right|5,710||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19761)||2000 JP10|| align=right|14,1|| align=right|2,311|| align=right|0,262|| align=right|22,14|| align=right|3,513||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19762 Lacrowder||2000 JQ57|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,125|| align=right|5,91|| align=right|3,546||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19763 Klimesh||2000 MC|| align=right|13,2|| align=right|2,391|| align=right|0,199|| align=right|23,29|| align=right|3,696||MBA||18. junij 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(19764)||2000 NF5|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,445|| align=right|1,33|| align=right|3,336||AMR||7. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19765)||2000 NM11|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,162|| align=right|3,17|| align=right|3,695||MBA||10. julij 2000||Valinhos||Valinhos
|-
|19766 Katiedavis||2000 OH4|| align=right|14,7|| align=right|2,347|| align=right|0,106|| align=right|6,60|| align=right|3,594||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19767)||2000 ON5|| align=right|13,3|| align=right|2,754|| align=right|0,064|| align=right|10,30|| align=right|4,569||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19768 Ellendoane||2000 OX14|| align=right|14,5|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|5,89|| align=right|3,655||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19769 Dolyniuk||2000 OP18|| align=right|14,2|| align=right|2,440|| align=right|0,199|| align=right|2,07|| align=right|3,811||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19770)||2000 OP22|| align=right|14,2|| align=right|2,539|| align=right|0,244|| align=right|7,88|| align=right|4,046||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19771)||2000 OF44|| align=right|13,7|| align=right|2,677|| align=right|0,103|| align=right|12,37|| align=right|4,378||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19772)||2000 OU46|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,167|| align=right|13,47|| align=right|4,371||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19773)||2000 OJ50|| align=right|13,3|| align=right|2,669|| align=right|0,175|| align=right|13,24|| align=right|4,361||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19774)||2000 OS51|| align=right|12,2|| align=right|2,659|| align=right|0,236|| align=right|11,07|| align=right|4,335||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19775 Medmondson||2000 PY|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,098|| align=right|3,58|| align=right|3,534||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19776 Balears||2000 PA5|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|6,87|| align=right|3,415||MBA||4. avgust 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19777)||2000 PU7|| align=right|13,5|| align=right|2,689|| align=right|0,174|| align=right|14,77|| align=right|4,408||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19778 Louisgarcia||2000 QE29|| align=right|14,6|| align=right|2,860|| align=right|0,087|| align=right|3,00|| align=right|4,836||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19779)||2000 QU53|| align=right|14,0|| align=right|2,546|| align=right|0,201|| align=right|4,43|| align=right|4,062||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19780)||2000 QE65|| align=right|14,1|| align=right|3,045|| align=right|0,088|| align=right|10,11|| align=right|5,312||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19781)||2000 QK68|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,202|| align=right|4,08|| align=right|4,251||MBA||26. avgust 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19782)||2000 QT68|| align=right|13,4|| align=right|3,002|| align=right|0,131|| align=right|00,71|| align=right|5,201||MBA||30. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|19783 Antoniromanya||2000 QF71|| align=right|13,3|| align=right|3,056|| align=right|0,155|| align=right|2,42|| align=right|5,341||MBA||27. avgust 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19784)||2000 QJ81|| align=right|14,1|| align=right|3,204|| align=right|0,070|| align=right|8,62|| align=right|5,735||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19785)||2000 QU103|| align=right|14,2|| align=right|2,668|| align=right|0,125|| align=right|12,30|| align=right|4,356||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19786)||2000 QR104|| align=right|13,1|| align=right|3,020|| align=right|0,017|| align=right|10,20|| align=right|5,247||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19787 Betsyglass||2000 QV114|| align=right|14,6|| align=right|2,725|| align=right|0,076|| align=right|5,98|| align=right|4,499||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19788 Hunker||2000 QV116|| align=right|14,1|| align=right|2,617|| align=right|0,185|| align=right|9,68|| align=right|4,232||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19789 Susanjohnson||2000 QP149|| align=right|14,2|| align=right|2,261|| align=right|0,156|| align=right|5,48|| align=right|3,398||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19790)||2000 RU10|| align=right|13,5|| align=right|2,772|| align=right|0,209|| align=right|9,44|| align=right|4,615||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19791)||2000 RV15|| align=right|12,8|| align=right|3,038|| align=right|0,097|| align=right|8,48|| align=right|5,293||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19792)||2000 RO33|| align=right|13,7|| align=right|2,780|| align=right|0,134|| align=right|5,99|| align=right|4,634||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19793)||2000 RX42|| align=right|12,2|| align=right|2,681|| align=right|0,120|| align=right|12,49|| align=right|4,390||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19794)||2000 RV49|| align=right|13,7|| align=right|2,430|| align=right|0,080|| align=right|12,11|| align=right|3,788||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19795)||2000 RJ50|| align=right|13,9|| align=right|3,061|| align=right|0,221|| align=right|23,06|| align=right|5,356||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19796)||2000 RX50|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,220|| align=right|3,07|| align=right|3,671||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19797)||2000 RO51|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,183|| align=right|17,04|| align=right|5,588||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19798)||2000 RP51|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,162|| align=right|1,77|| align=right|5,363||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19799)||2000 RT51|| align=right|14,3|| align=right|2,807|| align=right|0,182|| align=right|7,55|| align=right|4,701||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19800)||2000 RX51|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,163|| align=right|00,62|| align=right|5,752||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19801 Karenlemmon||2000 RZ64|| align=right|14,6|| align=right|2,870|| align=right|0,077|| align=right|1,42|| align=right|4,861||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19802)||2000 RD72|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,222|| align=right|2,67|| align=right|3,683||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19803)||2000 RX90|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,222|| align=right|10,21|| align=right|4,315||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19804)||2000 RY103|| align=right|12,7|| align=right|3,091|| align=right|0,068|| align=right|9,84|| align=right|5,435||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19805)||2000 SR11|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,183|| align=right|1,53|| align=right|3,688||MBA||24. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|19806 Domatthews||2000 SX11|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,155|| align=right|2,51|| align=right|3,273||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19807)||2000 SE16|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,132|| align=right|14,61|| align=right|5,360||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19808 Elainemccall||2000 SN85|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,057|| align=right|3,68|| align=right|4,492||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19809 Nancyowen||2000 SC86|| align=right|15,1|| align=right|2,325|| align=right|0,035|| align=right|6,37|| align=right|3,544||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19810 Partridge||2000 SP112|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,021|| align=right|6,01|| align=right|5,394||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19811 Kimperkins||2000 SY114|| align=right|14,7|| align=right|2,556|| align=right|0,163|| align=right|2,83|| align=right|4,086||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19812)||2000 SG119|| align=right|14,4|| align=right|3,207|| align=right|0,067|| align=right|12,67|| align=right|5,742||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19813 Ericsands||2000 SF121|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,053|| align=right|6,50|| align=right|3,629||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19814)||2000 ST124|| align=right|16,3|| align=right|2,435|| align=right|0,126|| align=right|11,26|| align=right|3,799||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19815 Marshasega||2000 ST127|| align=right|14,9|| align=right|2,796|| align=right|0,088|| align=right|3,03|| align=right|4,673||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19816 Wayneseyfert||2000 SO128|| align=right|15,1|| align=right|2,223|| align=right|0,110|| align=right|5,12|| align=right|3,314||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19817 Larashelton||2000 SK145|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|2,12|| align=right|4,247||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19818 Shotwell||2000 SB150|| align=right|14,2|| align=right|2,365|| align=right|0,170|| align=right|8,79|| align=right|3,635||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19819)||2000 SQ152|| align=right|14,0|| align=right|3,234|| align=right|0,107|| align=right|3,65|| align=right|5,815||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19820 Stowers||2000 ST153|| align=right|14,4|| align=right|2,764|| align=right|0,119|| align=right|8,72|| align=right|4,596||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19821 Caroltolin||2000 SU154|| align=right|14,1|| align=right|2,904|| align=right|0,082|| align=right|2,61|| align=right|4,948||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19822 Vonzielonka||2000 SK169|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,116|| align=right|4,78|| align=right|3,517||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19823)||2000 SD170|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,177|| align=right|2,28|| align=right|4,517||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19824)||2000 SL176|| align=right|13,9|| align=right|3,014|| align=right|0,026|| align=right|7,70|| align=right|5,232||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19825)||2000 SN179|| align=right|14,2|| align=right|2,725|| align=right|0,066|| align=right|12,06|| align=right|4,498||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19826 Patwalker||2000 SX192|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,068|| align=right|2,82|| align=right|5,403||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19827)||2000 SN212|| align=right|13,8|| align=right|3,194|| align=right|0,144|| align=right|9,96|| align=right|5,707||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19828)||2000 SB214|| align=right|14,0|| align=right|2,382|| align=right|0,148|| align=right|12,26|| align=right|3,676||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19829)||2000 SH217|| align=right|13,6|| align=right|2,790|| align=right|0,098|| align=right|9,49|| align=right|4,661||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19830)||2000 SC218|| align=right|13,7|| align=right|2,271|| align=right|0,217|| align=right|6,88|| align=right|3,421||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19831)||2000 SV225|| align=right|14,0|| align=right|2,598|| align=right|0,182|| align=right|14,97|| align=right|4,187||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19832)||2000 SS226|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,128|| align=right|11,05|| align=right|4,148||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19833 Wickwar||2000 SA230|| align=right|15,5|| align=right|2,891|| align=right|0,027|| align=right|2,47|| align=right|4,914||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19834)||2000 SO238|| align=right|13,6|| align=right|2,771|| align=right|0,099|| align=right|10,01|| align=right|4,611||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19835 Zreda||2000 SQ252|| align=right|15,5|| align=right|2,320|| align=right|0,179|| align=right|3,59|| align=right|3,532||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19836)||2000 SC270|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|7,17|| align=right|5,713||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19837)||2000 SE271|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,163|| align=right|7,48|| align=right|4,089||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19838)||2000 SA273|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,080|| align=right|2,19|| align=right|3,393||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19839)||2000 SW275|| align=right|15,4|| align=right|2,189|| align=right|0,217|| align=right|4,94|| align=right|3,238||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19840)||2000 SB280|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,143|| align=right|8,01|| align=right|3,584||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19841)||2000 SO280|| align=right|15,8|| align=right|2,679|| align=right|0,087|| align=right|3,61|| align=right|4,384||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19842)||2000 SU298|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,156|| align=right|6,61|| align=right|4,659||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19843)||2000 SM309|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,243|| align=right|2,36|| align=right|3,482||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19844)||2000 ST317|| align=right|11,0|| align=right|5,188|| align=right|0,049|| align=right|40,44|| align=right|11,82||JUT||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19845)||2000 SY319|| align=right|12,5|| align=right|3,169|| align=right|0,095|| align=right|9,76|| align=right|5,642||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19846)||2000 SN327|| align=right|14,1|| align=right|2,488|| align=right|0,062|| align=right|3,86|| align=right|3,923||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19847)||2000 ST339|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,186|| align=right|4,73|| align=right|3,668||MBA||25. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|19848 Yeungchuchiu||2000 TR|| align=right|11,7|| align=right|3,007|| align=right|0,082|| align=right|11,06|| align=right|5,213||MBA||2. oktober 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(19849)||2000 TL18|| align=right|14,8|| align=right|2,941|| align=right|0,040|| align=right|1,23|| align=right|5,042||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19850)||2000 TQ25|| align=right|14,2|| align=right|2,677|| align=right|0,177|| align=right|12,56|| align=right|4,380||MBA||2. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19851)||2000 TD42|| align=right|13,9|| align=right|2,986|| align=right|0,096|| align=right|10,86|| align=right|5,159||MBA||1. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19852)||2000 TT58|| align=right|11,5|| align=right|3,181|| align=right|0,158|| align=right|19,35|| align=right|5,672||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19853)||2000 TL60|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|14,80|| align=right|5,734||MBA||2. oktober 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19854)||2000 UV5|| align=right|15,2|| align=right|2,918|| align=right|0,108|| align=right|2,75|| align=right|4,985||MBA||19. oktober 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|19855 Borisalexeev||2000 UE6|| align=right|14,5|| align=right|2,987|| align=right|0,087|| align=right|9,07|| align=right|5,161||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19856)||2000 UP8|| align=right|13,9|| align=right|2,687|| align=right|0,144|| align=right|9,29|| align=right|4,404||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19857 Amandajane||2000 UC11|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,085|| align=right|5,53|| align=right|3,490||MBA||19. oktober 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(19858)||2000 UT18|| align=right|13,3|| align=right|3,158|| align=right|0,229|| align=right|8,27|| align=right|5,610||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19859)||2000 UK22|| align=right|14,1|| align=right|3,231|| align=right|0,126|| align=right|3,90|| align=right|5,806||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19860 Anahtar||2000 UB52|| align=right|14,6|| align=right|2,859|| align=right|0,137|| align=right|3,18|| align=right|4,832||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19861 Auster||2000 US79|| align=right|14,2|| align=right|2,785|| align=right|0,139|| align=right|7,91|| align=right|4,647||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19862)||2556 P-L|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,231|| align=right|10,74|| align=right|5,589||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19863)||2725 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,691|| align=right|0,173|| align=right|1,37|| align=right|4,414||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19864)||2775 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,372|| align=right|0,198|| align=right|3,07|| align=right|3,653||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19865)||2825 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,178|| align=right|0,104|| align=right|00,94|| align=right|5,664||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19866)||4014 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,212|| align=right|0,143|| align=right|5,95|| align=right|3,290||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19867)||4061 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|4,79|| align=right|5,590||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19868)||4072 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,347|| align=right|0,226|| align=right|2,60|| align=right|3,594||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19869)||4202 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,063|| align=right|8,71|| align=right|4,371||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19870)||4780 P-L|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|5,634||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19871)||6058 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,521|| align=right|0,192|| align=right|6,76|| align=right|4,002||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19872)||6097 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,367|| align=right|0,211|| align=right|1,27|| align=right|3,641||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19873)||6632 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,894|| align=right|0,030|| align=right|3,11|| align=right|4,922||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19874)||6775 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,201|| align=right|1,53|| align=right|3,615||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19875)||6791 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|13,02|| align=right|4,337||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19876)||7637 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,175|| align=right|6,19|| align=right|3,602||MBA||22. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19877)||9086 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,232|| align=right|0,310|| align=right|4,86|| align=right|3,335||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19878)||1030 T-1|| align=right|14,1|| align=right|2,277|| align=right|0,151|| align=right|4,58|| align=right|3,435||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19879)||1274 T-1|| align=right|13,4|| align=right|2,727|| align=right|0,109|| align=right|5,05|| align=right|4,503||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19880)||2247 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,016|| align=right|0,100|| align=right|2,64|| align=right|5,238||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19881)||2288 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,070|| align=right|5,10|| align=right|4,478||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19882)||3024 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,104|| align=right|00,56|| align=right|3,843||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19883)||4058 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,094|| align=right|6,73|| align=right|3,449||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19884)||4125 T-1|| align=right|15,8|| align=right|2,125|| align=right|0,127|| align=right|2,03|| align=right|3,096||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19885)||4283 T-1|| align=right|15,1|| align=right|2,255|| align=right|0,109|| align=right|7,81|| align=right|3,385||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19886)||1167 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,689|| align=right|0,041|| align=right|1,36|| align=right|4,409||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19887)||1279 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,167|| align=right|1,33|| align=right|3,346||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19888)||2048 T-2|| align=right|13,8|| align=right|3,045|| align=right|0,079|| align=right|9,81|| align=right|5,312||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19889)||2304 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,025|| align=right|0,086|| align=right|2,70|| align=right|5,260||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19890)||3042 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,228|| align=right|0,046|| align=right|4,19|| align=right|3,324||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19891)||3326 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,718|| align=right|0,188|| align=right|3,60|| align=right|4,481||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19892)||4128 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,195|| align=right|3,73|| align=right|3,816||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19893)||4524 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,062|| align=right|0,140|| align=right|2,21|| align=right|5,357||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19894)||5124 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,682|| align=right|0,117|| align=right|11,91|| align=right|4,391||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19895)||5161 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,681|| align=right|0,170|| align=right|12,28|| align=right|4,388||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19896)||5366 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,028|| align=right|0,050|| align=right|7,60|| align=right|5,268||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19897)||1097 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,140|| align=right|8,24|| align=right|4,556||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19898)||1177 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,161|| align=right|7,58|| align=right|5,521||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19899)||1188 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,459|| align=right|0,114|| align=right|6,18|| align=right|3,855||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19900)||2172 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,252|| align=right|0,004|| align=right|12,18|| align=right|5,865||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19901)||2191 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,753|| align=right|0,108|| align=right|3,94|| align=right|4,568||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19902)||3420 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,134|| align=right|2,35|| align=right|3,827||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19903)||3464 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,214|| align=right|2,58|| align=right|3,809||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19904)||3487 T-3|| align=right|14,0|| align=right|2,722|| align=right|0,086|| align=right|3,63|| align=right|4,490||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19905)||4086 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,201|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|3,264||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19906)||4138 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,177|| align=right|19,16|| align=right|5,575||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19907)||4220 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,150|| align=right|0,128|| align=right|22,19|| align=right|5,589||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19908)||4324 T-3|| align=right|14,2|| align=right|2,758|| align=right|0,062|| align=right|6,07|| align=right|4,580||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19909)||4326 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,418|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,758||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19910)||5078 T-3|| align=right|12,5|| align=right|3,105|| align=right|0,053|| align=right|10,79|| align=right|5,471||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(19911)||1933 FK|| align=right|12,5|| align=right|3,065|| align=right|0,284|| align=right|14,73|| align=right|5,364||MBA||26. marec 1933||Uccle||F. Rigaux
|-
|(19912)||1955 RE1|| align=right|14,0|| align=right|2,380|| align=right|0,254|| align=right|7,25|| align=right|3,670||MBA||14. september 1955||Brooklyn||Indiana University
|-
|19913 Aigyptios||1973 SU1|| align=right|11,8|| align=right|5,178|| align=right|0,059|| align=right|7,11|| align=right|11,79||JUT||19. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|19914 Klagenfurt||1973 UK5|| align=right|14,4|| align=right|2,420|| align=right|0,158|| align=right|3,02|| align=right|3,763||MBA||27. oktober 1973||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19915)||1974 RX1|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,242|| align=right|2,12|| align=right|3,618||MBA||14. september 1974||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|19916 Donbass||1976 QH1|| align=right|14,6|| align=right|2,232|| align=right|0,183|| align=right|6,79|| align=right|3,335||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(19917)||1977 EE8|| align=right|13,4|| align=right|3,382|| align=right|0,061|| align=right|1,86|| align=right|6,218||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19918)||1977 PB|| align=right|13,0|| align=right|2,647|| align=right|0,137|| align=right|13,53|| align=right|4,305||MBA||6. avgust 1977||Mount Stromlo||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19919)||1977 TQ6|| align=right|13,4|| align=right|2,673|| align=right|0,192|| align=right|13,06|| align=right|4,370||MBA||8. oktober 1977||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(19920)||1978 NF|| align=right|14,2|| align=right|2,553|| align=right|0,167|| align=right|14,37|| align=right|4,079||MBA||10. julij 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker
|-
|(19921)||1978 VV3|| align=right|13,2|| align=right|3,038|| align=right|0,094|| align=right|12,27|| align=right|5,295||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19922)||1978 VV4|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,101|| align=right|2,81|| align=right|4,346||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19923)||1978 VA8|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,112|| align=right|1,70|| align=right|5,624||MBA||6. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19924)||1979 MQ6|| align=right|15,2|| align=right|2,239|| align=right|0,106|| align=right|4,51|| align=right|3,351||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(19925)||1979 QD3|| align=right|15,9|| align=right|2,249|| align=right|0,132|| align=right|4,46|| align=right|3,371||MBA||22. avgust 1979||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19926)||1979 YQ|| align=right|13,6|| align=right|2,585|| align=right|0,244|| align=right|9,05|| align=right|4,155||MBA||17. december 1979||La Silla||H. Debehogne; E. R. Netto
|-
|(19927)||1980 FM4|| align=right|13,8|| align=right|3,111|| align=right|0,097|| align=right|8,86|| align=right|5,487||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19928)||1981 DB3|| align=right|14,2|| align=right|2,610|| align=right|0,205|| align=right|8,13|| align=right|4,216||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19929)||1981 DL3|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,123|| align=right|5,72|| align=right|3,437||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19930)||1981 EV2|| align=right|14,0|| align=right|2,987|| align=right|0,035|| align=right|9,30|| align=right|5,162||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19931)||1981 EF3|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,040|| align=right|6,53|| align=right|3,445||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19932)||1981 EU4|| align=right|12,8|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|9,02|| align=right|5,151||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19933)||1981 EW5|| align=right|14,2|| align=right|2,555|| align=right|0,150|| align=right|12,63|| align=right|4,084||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19934)||1981 EG11|| align=right|16,3|| align=right|2,564|| align=right|0,236|| align=right|5,81|| align=right|4,104||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19935)||1981 EG12|| align=right|14,8|| align=right|2,574|| align=right|0,146|| align=right|7,31|| align=right|4,130||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19936)||1981 EZ12|| align=right|15,3|| align=right|2,255|| align=right|0,122|| align=right|4,53|| align=right|3,386||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19937)||1981 EF15|| align=right|14,7|| align=right|3,079|| align=right|0,063|| align=right|9,03|| align=right|5,403||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19938)||1981 EN15|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,107|| align=right|2,38|| align=right|3,413||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19939)||1981 EG16|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|12,72|| align=right|4,033||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19940)||1981 EK20|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,169|| align=right|11,29|| align=right|4,249||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19941)||1981 ES24|| align=right|16,4|| align=right|2,269|| align=right|0,039|| align=right|6,61|| align=right|3,417||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19942)||1981 EV24|| align=right|15,8|| align=right|2,574|| align=right|0,128|| align=right|3,19|| align=right|4,129||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19943)||1981 EB31|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,095|| align=right|6,40|| align=right|5,282||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19944)||1981 EF31|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,055|| align=right|4,24|| align=right|3,408||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19945)||1981 ET31|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,234|| align=right|9,54|| align=right|5,165||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19946)||1981 EB35|| align=right|16,0|| align=right|2,269|| align=right|0,051|| align=right|5,62|| align=right|3,416||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19947)||1981 EE39|| align=right|15,0|| align=right|3,035|| align=right|0,076|| align=right|6,91|| align=right|5,288||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19948)||1981 EP40|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,217|| align=right|7,09|| align=right|3,463||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19949)||1981 EM46|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,083|| align=right|1,37|| align=right|3,413||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19950)||1981 EP47|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,134|| align=right|11,63|| align=right|5,341||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(19951)||1982 UW2|| align=right|13,7|| align=right|3,193|| align=right|0,123|| align=right|12,66|| align=right|5,706||MBA||20. oktober 1982||Kitt Peak||G. Aldering
|-
|(19952)||1982 UV6|| align=right|14,0|| align=right|2,754|| align=right|0,288|| align=right|7,43|| align=right|4,570||MBA||20. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(19953)||1982 VU2|| align=right|13,0|| align=right|2,633|| align=right|0,144|| align=right|14,32|| align=right|4,271||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(19954)||1982 VY3|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,137|| align=right|6,54|| align=right|3,467||MBA||14. november 1982||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|19955 Hollý||1984 WZ1|| align=right|13,3|| align=right|3,069|| align=right|0,145|| align=right|12,13|| align=right|5,374||MBA||28. november 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(19956)||1985 QW1|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,107|| align=right|7,24|| align=right|3,564||MBA||17. avgust 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19957)||1985 QG4|| align=right|14,1|| align=right|2,335|| align=right|0,226|| align=right|9,84|| align=right|3,568||MBA||24. avgust 1985||Smolyan||Bulgarian National Observatory
|-
|(19958)||1985 RN4|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,313|| align=right|2,40|| align=right|3,671||MBA||11. september 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19959)||1985 UJ3|| align=right|14,5|| align=right|2,318|| align=right|0,241|| align=right|1,27|| align=right|3,529||MBA||17. oktober 1985||Kvistaberg||C.-I. Lagerkvist
|-
|(19960)||1986 CN1|| align=right|14,0|| align=right|2,421|| align=right|0,189|| align=right|10,42|| align=right|3,766||MBA||3. februar 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19961)||1986 QP3|| align=right|14,5|| align=right|2,240|| align=right|0,211|| align=right|3,15|| align=right|3,352||MBA||29. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19962)||1986 RV5|| align=right|15,1|| align=right|2,285|| align=right|0,179|| align=right|4,54|| align=right|3,453||MBA||7. september 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(19963)||1986 TR|| align=right|14,0|| align=right|2,670|| align=right|0,307|| align=right|9,77|| align=right|4,363||MBA||4. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(19964)||1987 BX1|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,168|| align=right|6,62|| align=right|4,671||MBA||25. januar 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19965)||1987 RO1|| align=right|13,0|| align=right|3,220|| align=right|0,143|| align=right|3,94|| align=right|5,778||MBA||14. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19966)||1987 SL3|| align=right|12,3|| align=right|3,168|| align=right|0,090|| align=right|9,97|| align=right|5,638||MBA||25. september 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(19967)||1987 SN12|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,215|| align=right|1,55|| align=right|4,109||MBA||16. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19968)||1988 FE3|| align=right|13,9|| align=right|2,788|| align=right|0,101|| align=right|1,50|| align=right|4,655||MBA||19. marec 1988||La Silla||W. Ferreri
|-
|(19969)||1988 PR|| align=right|14,8|| align=right|2,357|| align=right|0,042|| align=right|6,84|| align=right|3,618||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Siding Spring||A. J. Noymer
|-
|19970 Johannpeter||1988 RJ3|| align=right|15,3|| align=right|2,400|| align=right|0,158|| align=right|2,33|| align=right|3,718||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(19971)||1988 RZ5|| align=right|14,4|| align=right|2,364|| align=right|0,114|| align=right|3,37|| align=right|3,635||MBA||3. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19972)||1988 RD6|| align=right|14,0|| align=right|2,427|| align=right|0,196|| align=right|2,09|| align=right|3,781||MBA||5. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19973)||1988 RZ10|| align=right|14,7|| align=right|3,109|| align=right|0,064|| align=right|4,59|| align=right|5,481||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(19974)||1989 GR1|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,063|| align=right|13,60|| align=right|4,207||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19975)||1989 GX2|| align=right|14,5|| align=right|2,160|| align=right|0,031|| align=right|3,52|| align=right|3,174||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19976)||1989 TD|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,256|| align=right|3,02|| align=right|3,541||MBA||4. oktober 1989||Chions||J. M. Baur
|-
|(19977)||1989 TQ|| align=right|14,2|| align=right|2,222|| align=right|0,214|| align=right|5,57|| align=right|3,313||MBA||7. oktober 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(19978)||1989 TN6|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,127|| align=right|6,07|| align=right|3,473||MBA||7. oktober 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19979)||1989 VJ|| align=right|12,6|| align=right|2,459|| align=right|0,103|| align=right|5,17|| align=right|3,856||MBA||2. november 1989||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|19980 Barrysimon||1989 WF2|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,256|| align=right|21,62|| align=right|3,602||MBA||22. november 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(19981)||1989 YB6|| align=right|13,2|| align=right|3,191|| align=right|0,203|| align=right|14,80|| align=right|5,699||MBA||29. december 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|19982 Barbaradoore||1990 BJ|| align=right|13,1|| align=right|2,336|| align=right|0,286|| align=right|22,33|| align=right|3,570||MBA||22. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(19983)||1990 DW|| align=right|13,0|| align=right|2,390|| align=right|0,059|| align=right|6,39|| align=right|3,693||MBA||18. februar 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(19984)||1990 EP2|| align=right|14,9|| align=right|2,418|| align=right|0,105|| align=right|5,48|| align=right|3,760||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19985)||1990 GD|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,106|| align=right|7,49|| align=right|3,832||MBA||15. april 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19986)||1990 KD|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,255|| align=right|13,81|| align=right|4,052||MBA||20. maj 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(19987)||1990 QJ3|| align=right|13,3|| align=right|2,904|| align=right|0,156|| align=right|12,64|| align=right|4,947||MBA||28. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19988)||1990 QW3|| align=right|15,3|| align=right|2,142|| align=right|0,154|| align=right|1,79|| align=right|3,134||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(19989)||1990 RN8|| align=right|14,3|| align=right|2,710|| align=right|0,089|| align=right|3,10|| align=right|4,461||MBA||15. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(19990)||1990 SE8|| align=right|14,9|| align=right|2,779|| align=right|0,102|| align=right|4,43|| align=right|4,632||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19991)||1990 SW8|| align=right|14,2|| align=right|2,789|| align=right|0,138|| align=right|12,07|| align=right|4,656||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|19992 Schönbein||1990 TS9|| align=right|14,2|| align=right|2,724|| align=right|0,144|| align=right|7,18|| align=right|4,496||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|19993 Günterseeber||1990 TK10|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,254|| align=right|3,72|| align=right|4,103||MBA||10. oktober 1990||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|19994 Tresini||1990 TJ15|| align=right|13,4|| align=right|2,775|| align=right|0,178|| align=right|8,09|| align=right|4,622||MBA||13. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina; G. R. Kastel'
|-
|(19995)||1990 VU8|| align=right|13,5|| align=right|2,789|| align=right|0,148|| align=right|9,87|| align=right|4,657||MBA||12. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19996)||1990 WZ|| align=right|14,0|| align=right|2,792|| align=right|0,056|| align=right|8,92|| align=right|4,664||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19997)||1990 WM1|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,135|| align=right|6,89|| align=right|5,162||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19998)||1990 WP1|| align=right|14,5|| align=right|2,797|| align=right|0,171|| align=right|10,21|| align=right|4,677||MBA||18. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19999)||1991 BJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,214|| align=right|0,049|| align=right|6,12|| align=right|3,294||MBA||18. januar 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|20000 Varuna||2000 WR106|| align=right|3,7|| align=right|42,96|| align=right|0,052|| align=right|17,20|| align=right|282||CBW||28. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov